Das Herreneinzel der French Open 2000 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidiger war Andre Agassi. Das Finale bestritten Magnus Norman und Gustavo Kuerten, welches Kuerten in vier Sätzen gewann. Dies war sein zweiter Triumph bei den French Open (nach 1997) und auch sein zweiter Grand-Slam-Titel insgesamt.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPWorldTour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herreneinzel
2000